Otsego (Michigan)
Otsego (Minnesota)
Condado de Otsego

Desambiguações de topônimos